Алекса́ндр Климе́нтьевич Ма́ндрик (1919—1995) — советский и российский поэт и журналист, член Союза писателей СССР (1968).

Биография 
Родился 1 июля 1919 года в селе Или (Илли) Куйтунской волости Нижнеудинского уезда Иркутской губернии Российского государства (ныне Куйтунский район Иркутской области РФ). С 14 лет трудился подсобным рабочим в животноводческом совхозе. Окончил семилетнюю школу крестьянской молодёжи в посёлке Куйтун. В 1936 году по путёвке Куйтунского райкома ВЛКСМ работал избачом (заведующим избой­-читальней) Усть-­Кадинского сельсовета, затем был техническим секретарём политического отдела совхоза.  В ноябре 1937 года был арестован с другими сотрудниками политотдела и полтора года находился под следствием по подозрению в подготовке вооружённого восстания молодёжи.

После освобождения в январе 1939 года  работал в леспромхозе, являлся рабкором «Восточно-Сибирской правды». В мае 1941 году призван в РККА, служил под Хинганом стрелком 559-го отдельного строительного батальона. В составе 113-й Отдельной стрелковой бригады в 1945 году освобождал Южный Сахалин и Курильские острова (в том числе Кунашир). После демобилизации в сентябре 1946 года поселился в Иркутске, работал корректором, затем литсотрудником в одной из районных газет. В сентябре 1953 году вернулся на остров Кунашир, где стал заведовать промышленным отделом Южно-Курильской районной газеты «На рубеже». По его инициативе при Южно-Курильской районной библиотеке был создан литературный кружок молодых поэтов.

В 1960 году по состоянию здоровья ушёл на пенсию и с августа 1961 по июль 1962 года работал заведующим читальным залом Южно-Курильской библиотеки. Затем перехал с семьёй в Южно-Сахалинск, где работал внештатным литературным консультантом газеты «Советский Сахалин». В 1968 году принят в Союз писателей СССР. В последние годы тяжело болел, полностью потерял зрение. Даже будучи прикованным к постели, продолжал писать стихи и воспоминания (неопубликованные мемуары хранятся в областном архиве). Умер 26 декабря 1995 года.

Творчество 
Работая в животноводческом совхозе в 1936—1937 гг., публиковал в многотиражной газете стихи о своих сверст­никах-­передовиках, а также стихотворные фельетоны, созданные на основе критических писем читателей. В послевоенные годы писал стихи, которые печатались на страницах газет и журналов, таких как «Советский воин» и «Дальний Восток». После переезда в Сахалинскую область посвящал стихи русским мореплавателям и дальневосточной природе. Писал о службе советских воинов на дальних рубежах Отчизны, о рыбаках, зверобоях. Публиковался в коллективных сборниках «Сахалин», «Голос сердца», «Вехи жизни» и других изданиях. Автор пяти поэтических книг.

Книги 
  (Циклы «Флаг на вулкане», «Горячий источник»)
  («С тобой, Россия»; циклы «Дорога к океану», «Заповедный край», «На посту», «В пути»)
 
  («Борцам революции»; циклы: «Острова в дозоре», Раздумье)
  (Циклы «К восходу солнца», «Следы на скале», «Дорога к горизонту»)

Память 
Постановлением Администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 23.09.2015 г. №823 имя А. К. Мандрика было присвоено Южно-Курильской центральной
районной библиотеке.

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)
 Медаль «За победу над Японией» (1945)

Литература

Ссылки

Примечания 

Писатели и поэты Сахалина
Члены Союза писателей СССР